В состав Киевской области Украины входят 26 городов. Административным центром области является Киев,  который является отдельной административно-территориальной единицей Украины и в состав области не входит.

Примечания 

Киевская область